Соревнования по дзюдо в весовой категории до 48 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 23 спортсменки.

Рёко Тамура впервые стала Олимпийской чемпионкой. На двух предыдущих Олимпиадах Рёко оставалась второй.

Любовь Брулетова принесла первую медаль для России в соревнованиях по дзюдо у женщин.

Самой коротким поединком турнира стал матч за 3-е место между немкой Анной-Марией Граданте и китаянкой Чжао Шуньсинь. Он продолжался всего 16 секунд.

Призёры

Соревнование

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от финалистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт